Gott (něm. „bůh“) je příjmení více osob:
 Karel Gott – český zpěvák
 J. Richard Gott – americký astrofyzik
 Kamil Emanuel Gott – český imitátor, vlastním jménem Emanuel Vohnout

Podobná příjmení 
 Goth